Zelinnoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Zelinnoje (Region Altai), in der Region Altai
 Zelinnoje (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Zelinnoje (Chakassien), in der Republik Chakassien
 Zelinnoje (Jüdische Autonome Oblast), in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Zelinnoje (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Zelinnoje (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Zelinnoje (Omsk, Russko-Poljanski), in der Oblast Omsk, Russko-Poljanski rajon
 Zelinnoje (Omsk, Tscherlakski), in der Oblast Omsk, Tscherlakski rajon
 Zelinnoje (Tuwa), in der Republik Tuwa